Die Saison 1988/89 war die 51. reguläre Austragung der Schweizer Nationalliga A. Im Final der Play-offs setzte sich der SC Bern gegen den HC Lugano durch und wurde damit Schweizer Meister. Der HC Davos scheiterte in der Abstiegsrunde am Klassenerhalt und stieg in die Nationalliga B ab. Aus der NLB erreichte der Zürcher SC den Aufstieg, während der HC Ajoie in der Abstiegsrunde den Klassenerhalt realisierte.

Modus 
Nach der Qualifikationsrunde, an der zehn Teams teilnehmen, spielen die besten acht Teams die Schweizer Meisterschaft in den Play-offs aus. Die Mannschaften auf den Plätzen 9 und 10 der Qualifikationsrunde spielen zusammen mit den besten vier Teams der Nationalliga B die Abstiegsrunde.

Qualifikation 
Die NLA-Qualifikation wurde vor allem durch den HC Lugano dominiert, der in 36 Spielen 29 Siege erreichte und nur vier Mal als Verlierer das Eis verließ. Im Gegensatz dazu verlor der HC Davos 25 seiner 36 Ligapartien und verpasste somit die Play-offs.

Abschlusstabelle

Statistik 
Bester Scorer der Qualifikation wurde der Kanadier Don Laurence vom EV Zug, der in 36 Spielen 46 Tore und 27 Assists erzielte.

Zuschauer 
Der SC Bern hatte mit durchschnittlich 11.227 Zuschauern bei Heimspielen den höchsten Zuschauerschnitt der Schweiz und ganz Europa. Dabei kamen zu den Spielen des SC Bern durchschnittlich doppelt so viele wie bei Spielen des EV Zug und sogar viermal so viele wie bei Heimspielen des HC Davos.

Schweizer All-Star-Team 
Nach der Qualifikation wurde ein All-Star-Team von Schweizer Spielern gewählt, dass vor allem Spieler der beiden besten Mannschaften der Saison, des EHC Kloten und des HC Lugano, enthielt.

Playoffs

Turnierbaum

Viertelfinal 
Der Viertelfinal wurde im Modus Best of Three ausgetragen.

Halbfinal 
Der Halbfinal wurde im Modus Best of Five ausgetragen.

Final 
Der Final wurde im Modus Best of Five ausgetragen.

Im Final um den Meistertitel ging zunächst der HC Lugano mit einem 6:2-Sieg in Führung. Die nächsten zwei Partien entschied jedoch der SC Bern für sich, so dass dieser in der Serie mit 2:1 führte. Das vierte Spiel des Playoff-Finales gewann Lugano mit 5:1, konnte aber im entscheidenden fünften Spiel nicht mithalten und verlor 2:4. Der SC Bern war damit Schweizer Meister 1989.

Meistermannschaft des SC Bern

Statistik 
Bester Punktesammler der Playoffs wurde Kent Johansson vom HC Lugano, der in zehn Spielen sieben Tore und neun Assists erzielte. Beste Torschützen wurden Alan Haworth, Andy Ton und Thomas Vrabec die jeweils achtmal das Tor trafen.

Relegation

Literatur 
 Christoph Schär: 30 Jahre NLA-Playoffs, Langnau i. E. 2016, S. 41–52.

Weblinks 
 Championnat de Suisse de hockey sur glace 1988/89

1988
Eishockeysaison 1988/89